Towanda (Illinois)
 Towanda (Kansas)
 Towanda (Pennsilvània)